Янта́рный — топоним:

Белоруссия 
 Янтарный — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
Янтарный — посёлок городского типа в составе города Светлогорск Калининградской области.
 Янтарный — посёлок в Динском районе Краснодарского края.
 Янтарный — посёлок в Аксайском районе Ростовской области.
 Янтарный — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Янтарный — ручей на Таймыре, приток Тамулды.

США 
 Янтарный — вулкан на Аляске.

См. также 
 '''Все статьи Википедии, начинающиеся со слова Янтарный /-ая /-ое /-ые
 Янтарь (значения)